Paljas (clown), een clownsfiguur
Paljas (eiland oost), een eiland in de Haparanda-archipel in Zweden
Paljas (eiland west), een eiland in de Haparanda-archipel in Zweden
Paljas (carnavalsvereniging), een carnavalsvereniging uit Zevenaar/Boemelburcht
Paljas (woord), een Vlaams scheldwoord
Paljas (bier), een Belgisch bier 
Paljas (politieke partij), een politieke partij uit de Nederlandse gemeente Enkhuizen